Zbąszynek est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Zbąszynek, dans le powiat de Świebodzin, dans la voïvodie de Lubusz
 de la ville de Zbąszynek, chef-lieu de cette gmina